HMS Chatham je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Chatham (1666) 
 HMS Chatham (1673) 
 HMS Chatham (1691) 
 HMS Chatham (1716) 
 HMS Chatham (1741) 
 HMS Chatham (1758) 
 HMS Chatham (1788) 
 HMS Chatham (1790) 
 HMS Chatham (1793) 
 HMS Chatham (1811) 
 HMS Chatham (1812) 
 HMS Chatham (1813) 
 HMS Chatham (1835) 
 HMS Chatham (1911) 
 HMS Chatham (F87)

Chatham